Plaatsen en bouwwerken:
 Sarepta (Fenicië), een Fenicische stad in het huidige Libanon, die in het Oude Testament wordt genoemd
 Sarepta (monument), een voormalig klooster in Brugge, indirect genoemd naar de stad Sarepta
 Sarepta (straat), een straat in Brugge, genoemd naar het voormalige klooster
 Sarepta (Louisiana), een plaats in Louisiana in de Verenigde Staten, met ca. 900 inwoners
 Sarepta (Wolga), een plaats aan de Wolga in Rusland
 Bethesda-Sarepta, voormalige instelling voor mensen met epilepsie in Haarlem

Wetenschap, geneeskunde en technologie:
 Sarepta (geslacht), een uitgestorven geslacht van tweekleppigen
 Sarepta Therapeutics, een Amerikaanse geneesmiddelenmaker, vooral bekend van eteplirsen, een geneesmiddel dat in de VS is toegelaten voor de behandeling van sommige varianten van de ziekte van Duchenne.